Lupo steht für:

 VW Lupo, Automobil von Volkswagen
 Lupo-Brauerei, siehe Ramseier Suisse#Brauerei
 Lupo-Klasse, Schiffsklasse für Fregatten
 Lupo modern, Jugendzeitschrift
 Lupo, Lokomotive der Zillertalbahn, siehe Gmeinder D 75 BB-SE
 Lupo, Figur aus den Comics Fix und Foxi
 Lupo (Band), Kölner Mundart-Musikgruppe
 Lupo (Musiker), Mitglied von Grobschnitt
 (6087) Lupo, Asteroid
 Lupo (Unternehmen), brasilianisches Textilunternehmen

Lupo ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Lupo (1924–1984), italienischer Schauspieler

 Daniele Lupo (* 1991), italienischer Beachvolleyballspieler
 Frank Lupo (1955–2021), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Giuseppe Lupo (* 1963), italienischer Autor
 Janet Lupo (1950–2017), US-amerikanisches Model
 Mario Lupo (1904–1986), italienischer Naturwissenschaftler
 Michele Lupo (1932–1989), italienischer Regisseur
 Rino Lupo (1884–1934), italienischer Filmschaffender
 Rogelio García Lupo (1931–2016), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Thomas Lupo (1571–1627), englischer Komponist

LUPO ist die Abkürzung für:
 Landesumweltportal

LUPO ist Spitzname für:
 Ludwig Paischer, österreichischer Judoka

L.U.P.O. ist das Pseudonym folgender Personen:
 Lutz Ludwig (1957–2014), deutscher DJ und Musiker

Siehe auch:
 Lupow

LUPO